Miejscowości w USA:
 Maroa – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macon

Gminy w USA:
 Maroa (ang. Maroa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon

Inne:
 Maroa – wenezuelski film z 2006 roku
 Maroa (miejscowość w stanie Amazonas) – miejscowość w stanie Amazonas, Wenezuela
 Gmina Maroa – gmina w wenezuelskim stanie Amazonas